Oscar Bloch kan syfta på:

 Oscar Bloch (1847-1926), dansk kirurg
 Oscar Bloch (1877-1937), fransk språkforskare